

Cinema 
 Miss Miliardo: una favola moderna (Rich Girl) – film del 1991 diretto da Joel Bender

Musica 
 Rich Girl – singolo di Hall & Oates del 1977
 Rich Girl – singolo di Gwen Stefani del 2004
 Rich Girl – album di Angie Stone del 2012